Faulkner ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Faulkner (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler
 Arthur Faulkner (1921–1985), neuseeländischer Politiker
 Brian Faulkner (1921–1977), nordirischer Politiker
 Carlton W. Faulkner (1904–1967), US-amerikanischer Tontechniker

 Charlie Faulkner (* 1941), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Damien Faulkner (* 1977), irischer Rennfahrer

 Edward Faulkner (* 1932), US-amerikanischer Schauspieler

 Graham Faulkner (* 1947), britischer Schauspieler
 Hugh Faulkner (* 1933), kanadischer Politiker
 Jaimi Faulkner (* 1982), australischer Sänger, Musiker, Songwriter und Produzent
 James Faulkner (* 1948), britischer Schauspieler
 Jeff Faulkner (* 1964), US-amerikanischer  American-Football-Spieler
 Joan Faulkner (* vor 1960), US-amerikanische Jazzsängerin

 Judy Faulkner (* 1943), US-amerikanische Informatikerin und Unternehmerin
 Kristen Faulkner (* 1992), US-amerikanische Radsportlerin
 Leonard Faulkner (1926–2018), australischer Geistlicher, Erzbischof von Adelaide
 Lisa Faulkner (* 1973), britische Schauspielerin
 Luke Faulkner (* 1991), britischer Pianist und Komponist
 Mac Faulkner (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Max Faulkner (1916–2005), englischer Golfspieler
 Newton Faulkner (* 1985), britglischer Sänger und Songwriter
 Pádraig Faulkner (1918–2012), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Richard Faulkner, Baron Faulkner of Worcester (* 1946), britischer Politiker (Labour Party)
 Richie Faulkner (* 1980), britischer Gitarrist
 Roland Faulkner (1932–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Walt Faulkner (1920–1956), US-amerikanischer Rennfahrer
 William Faulkner (1897–1962), US-amerikanischer Schriftsteller

Faulkner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Faulkner (Iowa)
 Faulkner (Kansas)
 Faulkner (Maryland)
 Faulkner (Massachusetts)
 Faulkner (Texas)
 Faulkner (West Virginia)
 Faulkner Crossroads, North Carolina
 Faulkner Springs, Tennessee
 Faulkner County, Verwaltungseinheit in Arkansas

Siehe auch:
 Faulkner Escarpment, Geländestufe im Königin-Maud-Gebirge
 Faulkner-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 PEN/Faulkner Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 HMS Faulknor, Schiffe
 Fawkner